

Personnalités 
 Salvador Dalí (1904-1989) est un peintre et sculpteur espagnol.
 Gala Dalí est l'épouse de Paul Eluard puis de Salvador Dali.
 Rachid Dali (1947-2021) est un footballeur international algérien. 
 Dali est le surnom donné à la chanteuse française Dalida.

Monde chinois 
 Dali (大理) est une ville chinoise du Yunnan.
 Le royaume de Dali est un ancien royaume, dont la ville de Dali (Yunnan) était la capitale.
 Le xian de Dali (大荔) est une subdivision administrative de la province chinoise du Shaanxi.
 L'Homme de Dali est un crâne fossile humain non encore attribué, datant du Paléolithique moyen, découvert dans le xian de Dali.

Autres 

 Dali est le titre d'un album de la chanteuse Dalida paru en .
 Dali est le titre d'un album du chanteur Jul paru en 2014.

 Dali est le nom d'une tribu berbère ouèche.
 L'Espace Dalí est un musée parisien consacré à l'artiste.
 Le protocole Dali est un protocole de contrôle de ballasts d'éclairage.

Voir aussi